(nommé d'après une créature mythologique dans la culture locale) est un genre éteint de dinosaures du clade des Theropoda de la famille Troodontidae de la formation de Talarn (Groupe de Tremp) du Crétacé supérieur d'Espagne. Le genre contient une seule espèce, , connue par un métatarse partiel décrit en 2021.

Découverte et dénomination 
L'holotype de Tamarro, MCD-7073, un métatarse, a été découvert en 2003 sur le site de Sant Romà d'Abella, appartenant à la formation Talarn du groupe Tremp. En 2021, Sellés  l'ont décrit comme un nouveau genre et une nouvelle espèce, Tamarro insperatus ; le nom générique est celui d'une petite créature du folklore de Pallars, en Espagne, tandis que le nom spécifique signifie « inattendu », en référence à la découverte inattendue du fossile.

Classification 
Sellés  ont placé Tamarro au sein des Jinfengopteryginae, ce qui en fait le premier membre de la sous-famille originaire d'Europe. Ils ont également suggéré que ses ancêtres ont migré d'Asie en Europe entre le Cénomanien et le Maastrichtien.

Paléobiologie 
L'analyse de l'holotype suggère qu'il s'agissait d'un sub-adulte ; sa grande taille suggère qu'il a grandi rapidement au début de sa vie.

Paléoécologie 
Tamarro vivait sur l'île ibéro-armoricaine, et sa découverte augmente les connaissances sur la diversité des petits théropodes sur l'archipel européen du Crétacé. Il aurait vécu à la même époque que les sauropodes nains et les hadrosaures Lambeosaurinae.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Espagne